Chlamys muscosus är en musselart som beskrevs av Charles Thorold Wood 1828. Chlamys muscosus ingår i släktet Chlamys och familjen kammusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kammusslor
muscosus